Municípios
Ipanema (Minas Gerais) - município do estado de Minas Gerais.
Conceição de Ipanema - município do estado de Minas Gerais.

Distritos
 Ipanema - distrito do município de Pesqueira, Pernambuco.
Ipanema - antiga sede do atual distrito de Bacaetava, município de Iperó, São Paulo.

Bairros
Ipanema - bairro do município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Ipanema (Porto Alegre) - bairro do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Ipaneminha -  bairro do município de Ipatinga, Minas Gerais.
Ipanema do Meio - bairro do município de Sorocaba, São Paulo.

Geografia 
Morro de Ipanema - elevação topográfica, acidente geográfico na região de Sorocaba.
Rio Ipanema (São Paulo) - rio do estado de São Paulo.
Floresta Nacional de Ipanema - unidade de conservação federal localizada no estado de São Paulo.
 Ipanema Velha - estação ferroviária extinta da Estrada de Ferro Sorocabana.
Parque Ipanema - parque da cidade de Ipatinga, Minas Gerais.
Ribeirão Ipanema - ribeirão da cidade de Ipatinga, Minas Gerais.
Rio Ipanema - rio dos estados de Alagoas e Pernambuco.

Desportos
Ipanema Atlético Clube

Outros
Barão de Ipanema - título de nobreza dado a personalidades no período imperial do Brasil.
Fundição Ipanema - fábrica metalúrgica do século XVII próxima a Sorocaba, São Paulo.
Fazenda Ipanema - fazenda histórica no estado de São Paulo.
Ipanema FM - emissora de rádio FM
Ipanema, Adeus - filme brasileiro de 1975.
Chevrolet Ipanema - modelo de veículo de passeio da Chevrolet fabricado no Brasil.
Embraer EMB-200 - aeronave da Embraer,
Gurgel Ipanema - modelo de veículo da montadora Gurgel.

Ver também
Upanema - município do Rio Grande do Norte
Praia de Upanema